Siklósi János (1948–2015) labdarúgó (MTK-VM)
 Siklósi János (1954) motorcsónak-versenyző